Клоц (Клотц; ) — фамилия. Известные носители:

 Клотц (династия) — баварская профессиональная династия мастеров струнных смычковых инструментов.
 Клоц, Герман (1850—1932) — австрийский скульптор.
 Клотц, Ред (1920—2014) — американский баскетболист, баскетбольный тренер и менеджер.
 Клоц, Рейнгольд (1807—1870) — немецкий филолог.
 Клотц, Ульрике (род. 1970) — восточногерманская гимнастка, олимпийская медалистка.
 Клоц, Христиан Адольф — немецкий филолог, профессор в Галле.
 Клоц, Юзеф (1900—1941) — польский футболист еврейского происхождения.
 Клотц, Клеменс (1886—1969) — немецкий архитектор, автор проекта морского курорта «Прора» на острове Рюген в Германии.

Другое
 Клоц (город) — коммуна в Италии.
 Клоц (артиллерийский) — элемент ведомого звена досылателя артиллерийского затвора, взаимодействующий с выстрелом.

См. также 
 Сборник Клоца

Примечания